Stinger («Стингер», с англ. — «жало») может означать следующее:

Вооружение и военная техника 
 AIM-92 Stinger — управляемая ракета воздух-воздух ближней дальности
 FIM-92 Stinger — американский переносной зенитно-ракетный комплекс с инфракрасной/ультрафиолетовой головкой самонаведения
 Stinger Alternate — опытный американский переносной зенитный ракетный комплекс с наведением по лазерному лучу

Летательные аппараты 
 Fairchild AC-119 — словесное название модели AC-119k указанного самолёта артиллерийской поддержки (ганшипа)
 Preceptor Stinger — американский сверхлёгкий одноместный серийный самолёт с крылом типа «парасоль», предназначенный для домашней сборки
 Rans S-17 Stinger — американский сверхлёгкий одноместный серийный самолёт
 Rans S-18 Stinger II — американский сверхлёгкий двухместный серийный самолёт
 Williams W-17 Stinger — американский одноместный спортивный самолёт, изготовленный в единственном экземпляре

Автотранспорт 
 Pacer Stinger — американский выставочный автомобиль 1976 года выпуска, производившийся компанией American Motors
 Kia Stinger — корейский спортивный автомобиль с кузовом типа лифтбэк производства компании Kia Motors

Плавсредства 
 Стингер — часть cудна-трубоукладчика, плавучие сходни для спуска трубопровода на дно.
 USS Stinger (SP-1252) — американский патрульный катер, находившийся в составе ВМС США в 1917—1919 гг.

Товары, бренды, фирменные рецепты 
 Стингер (коктейль) — алкогольный коктейль на основе мятного ликёра и спирта
 Stinger (бренд) — бренд, зарегистрированный корпорацией «AAMP» в 1991 году в США

См. также 
 Стинг (значения)